{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = 
| upright = 
| position = Défenseur
| tire = gauche
| attrape = 
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = 
| équipe prospect = 
| ligue prospect = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LNH Red Wings de DétroitFlyers de PhiladelphieCanadiens de MontréalSharks de San JoséFlames de CalgaryLightning de Tampa BayLAHRed Wings de l'AdirondackThoroughblades du KentuckyLIHRafales de QuébecSM-LiigaJokeritDELAdler MannheimERC IngolstadtLigue nord-américaine de hockeyProlab de Thetford Mines 
| nationalité = Canada
| nationalité 2 = 
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Matane (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| halloffameLAH = 
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 1987
| équipe draft LNH = Red Wings de Détroit
| début carrière = 1989
| fin carrière = 2006
}}Yves Racine''' (né le  à Matane), est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière 

Choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1987 en  par les Red Wings de Détroit, il commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 1989 avec la franchise du Michigan. Il joue à Detroit jusqu'en 1993 avant d'être échangé aux Flyers de Philadelphie.

Il joue également pour les Canadiens de Montréal, les Sharks de San José et les Flames de Calgary et le Lighting de Tampa bay, avant de terminer sa carrière de joueur professionnel en Europe.

Il joue 508 matchs en LNH marquant 231 points (37 buts et 194 passes).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ ||70 ||7 ||43 ||50 ||50 ||20 ||3 ||11 ||14 ||14
|-
|1987-1988 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||69 ||10 ||84 ||94 ||150 ||5 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|1987-1988 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|1988-1989 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||63 ||23 ||85 ||108 ||95 ||16 ||3 ||30 ||33 ||41
|-
|1988-1989 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||46 ||8 ||27 ||35 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH ||28 ||4 ||9 ||13 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||16 ||3 ||9 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH ||62 ||7 ||40 ||47 ||33 ||7 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1991-1992 || Red Wings de Détroit || LNH ||61 ||2 ||22 ||24 ||94 ||11 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|1992-1993 || Red Wings de Détroit || LNH ||80 ||9 ||31 ||40 ||80 ||7 ||1 ||3 ||4 ||27
|-
|1993-1994 || Flyers de Philadelphie || LNH ||67 ||9 ||43 ||52 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Canadiens de Montréal || LNH ||47 ||4 ||7 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Canadiens de Montréal || LNH ||25 ||0 ||3 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Sharks de San José || LNH ||32 ||1 ||16 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Thoroughblades du Kentucky || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Flames de Calgary || LNH ||46 ||1 ||15 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Rafales de Québec || LIH ||6 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||60 ||0 ||8 ||8 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || HIFK || SM-liiga ||52 ||8 ||18 ||26 ||108 ||3 ||1 ||0 ||1 ||6 
|-
|1999-2000 || Adler Mannheim || DEL ||54 ||5 ||21 ||26 ||90 ||5 ||0 ||1 ||1 ||43
|-
|2000-2001 || Adler Mannheim || DEL ||52 ||4 ||29 ||33 ||98 ||11 ||0 ||7 ||7 ||40
|-
|2001-2002 || Adler Mannheim || DEL ||48 ||3 ||31 ||34 ||124 ||12 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|2002-2003 || Adler Mannheim || DEL ||47 ||2 ||18 ||20 ||90 ||8 ||1 ||5 ||6 ||16 
|-
|2003-2004 || Adler Mannheim || DEL ||15 ||2 ||3 ||5 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || ERC Ingolstadt || DEL ||33 ||2 ||10 ||12 ||24 ||8 ||1 ||1 ||2 ||39
|-
|2004-2005 || Prolab de Thetford Mines || LNAH ||47 ||2 ||47 ||43 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||  Prolab de Thetford Mines || LNAH ||40 ||1 ||31 ||32 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 508 || 37 || 194 ||231 || 439 ||25 || 5 || 4 ||9 || 37

Notes et références 

Naissance en février 1969
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Prolab de Thetford Mines
Joueur des Chevaliers de Longueuil
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Champion de la Coupe Calder
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Matane